Ischnopsyllus är ett släkte av loppor. Ischnopsyllus ingår i familjen fladdermusloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fladdermusloppor
Ischnopsyllus